Kóta (przełęcz)
 Pripor (Góry Lubowelskie)